Norwein kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Norwein District, distrikt, River Cess County, 
 Norwein (klan i Liberia), Grand Bassa County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar